Мартинсвил има више значења:
 Мартинсвил (Њу Џерзи)
 Мартинсвил (Вирџинија)
 Мартинсвил (Илиноис)
 Мартинсвил (Индијана)
 Мартинсвил (Охајо)